Эрика Манн (; 9 ноября 1905, Мюнхен — 27 августа 1969, Цюрих) — немецкая писательница, юмористка и актриса, журналистка. Старшая дочь писателя Томаса Манна, лауреата Нобелевской премии.

Биография 
Эрика Манн родилась в Мюнхене в семье знаменитого немецкого писателя Томаса Манна и его жены Кати Манн. Детство у Эрики было благополучным, в доме Маннов собиралось интеллектуальное сообщество и творческая интеллигенция. По окончании обучения Эрика Манн пошла работать в один из берлинских театров.

В 1924 году Эрика Манн начала серьёзно заниматься театром. Она играла в постановках в Берлине и Бремене. В 1925 году она участвовала в премьере спектакля по пьесе её брата Клауса Anja und Esther.

24 июля 1926 года Эрика Манн вышла замуж за немецкого актёра Густафа Грюндгенса, но уже в 1929 году пара развелась. В 1927 году Эрика и Клаус отправились в кругосветное путешествие, которое позднее описали в своей книге Rundherum; Das Abenteuer einer Weltreise. В следующем году Эрика начинает заниматься журналистикой и политикой.

В 1931 году Эрика Манн была приглашена для участия в фильме «Девушки в униформе», знаменитой драме на лесбийскую тематику, но покинула съёмочную площадку до окончания съёмок.

В 1932 году Эрика Манн опубликовала свою первую детскую книгу. В следующем году Эрика, её брат Клаус и Тереза Гизе основали антинацистское кабаре «Пфеффермюле» (), тексты для которого в основном писала Эрика. Она стала последней из семьи Маннов, кто покинул Германию после прихода к власти нацистов.

Вырваться из нацистской Германии ей помог Уистен Оден, заключивший с ней фиктивный брак в 1935 году. Эрика и Оден никогда не жили одним домом, но сохранили дружеские отношения и формальный брачный статус до смерти Эрики.

В 1937 году Эрика переезжает в Нью-Йорк, где вновь открывает кабаре The Peppermill. Эрика живёт вместе с Терезой Гизе, Клаусом, Хуаном Миро и другими беженцами, выходцами из артистической среды, в частности Куртом Вайлем, Эрнстом Толлером и другими.

В 1938 году Эрика и Клаус писали репортажи о Гражданской войне в Испании. В том же году Эрика опубликовала книгу «Школа Варваров» () о системе образования в нацистской Германии. В следующем году Эрика и Клаус выпустили совместный роман Escape to Life об известных немецких беженцах. Во время войны Эрика активно занималась журналистикой в Англии. После окончания Второй мировой войны она была одной из немногих женщин, освещавших Нюрнбергский процесс.

После войны в условиях маккартизма и Эрика, и Клаус попали в поле зрения ФБР в связи со своими левыми политическими взглядами и слухами об их гомосексуальности. В 1949 году Клаус, испытывая сильнейшее разочарование от послевоенных реформ в Германии, впал в депрессию и покончил с собой. Это событие опустошило Эрику.

В 1952 году Эрика Манн переехала в Швейцарию к родителям. Она помогала отцу в его писательской деятельности и стала его ближайшим доверенным лицом. Она отвечала за публикации его книг, а также работ своего брата Клауса.

Эрика Манн умерла в Цюрихе в 1969 году от опухоли мозга.

Литература 
 Breloer H., Königstein H. Die Manns. Ein Jahrhundertroman. Frankfurt/Main: Fischer Verlag, 2003. ISBN 3-596-15380-8
 Keiser-Hayne H. Erika Mann und ihr politisches Kabarett „Die Pfeffermühle“ 1933–1937, Texte, Bilder, Hintergründe. Erweiterte Neuausgabe. Reinbek: Rowohlt Verlag, 1995. ISBN 3-499-13656-2
 Kröger U. „Wie ich leben soll, weiss ich noch nicht“. Erika Mann zwischen „Pfeffermühle“ und „Firma Mann“. Ein Porträt. Zürich: Limmat, 2005. ISBN 3-85791-484-X
 Lühe I. von der. Erika Mann: Eine Biographie. Frankfurt/Main: Fischer Verlag, 2001. ISBN 3-596-12598-7
 Mann F. Achterbahn. Ein Lebensweg. Reinbek: Rowohlt Verlag, 2008. ISBN 978-3-498-04510-4
 Naumann U. Die Kinder der Manns. Ein Familienalbum. Reinbek: Rowohlt Verlag, 2005. ISBN 3-498-04688-8
 Roggenkamp V. Erika Mann. Eine jüdische Tochter. Über Erlesenes und Verleugnetes in der Familie Mann-Pringsheim. Zürich-Hamburg: Arche Literatur Verlag AG, 2005. ISBN 3-7160-2344-2
 Spotts F. Cursed Legacy: The Tragic Life of Klaus Mann. New Haven: Yale University Press, 2016. ISBN 978-0300218008
 Weiss A. Flucht ins Leben. Die Erika und Klaus Mann-Story. Rowohlt, Reinbek 2000. ISBN 3-499-22671-5

Примечания 

Эрика
Немецкие писатели XX века
Писатели Германии XX века
Писательницы Швейцарии
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии
Умершие от опухоли мозга
Похороненные в кантоне Цюрих